Глубоково — название населённых пунктов:

Россия 
 Глубоково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Глубоково — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Глубоково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Глубоково — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Глубоково — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Глубоково — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Глубоково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

См. также  
 Глубоково — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в Петушинском районе Владимирской области